Le Hunjiang, ou simplement Hun, est un affluent du Yalou en Chine.
 Hunjiang est l'ancien nom de la ville-préfecture de Baishan dans le Jilin en  Chine.
 Le district de Hunjiang est le chef-lieu de Baishan.

Homonymie